FISA kan syfta på

FISA – en amerikansk lag stiftad år 1978 som reglerar fysiskt såväl som elektroniskt underrättelsearbete riktat mot "främmande makter" och deras agenter inom USA, se Foreign Intelligence Surveillance Act
FISA – det internationella roddförbundet, se Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron